Ринго:

Персоналии 
 Ринго Старр (род. 1940) — британский музыкант, автор песен, актёр.
 Ринго, Джонни (1850—1885) — американский бандит времён Дикого Запада.
 Ринго, Иосиф (1883—1946) — российский писатель, учёный, изобретатель.
 Ринго Лэм (род. 1955) — гонконгкский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр.
 Сиина, Ринго (род. 1978) — японская певица, поэт-песенник, композитор и музыкант-мультиинструменталист.

Другое 
 Ринго (спортивная игра)
 Яблоко на японском языке ()